Самос — топоним. Может означать:

 Греция
 Самос — остров в Эгейском море.
 Самос (пролив) — пролив.
 Самос (город) — город на острове Самос.
 Анатолики-Самос — община (дим) в Греции.
 Самос (ном) — ном в Греции.

 Испания
 Самос (Луго) — город и муниципалитет в провинции Луго в составе автономного сообщества Галисия.